Carlo Ubbiali 
  Franco Uncini

U